Ersatz ist das Wiederbeschaffen von etwas Fehlendem oder Verlorengegangenen oder aber das Nutzen anderer Dinge zum Erreichen desselben Zwecks. Der Begriff wird in unterschiedlichem Zusammenhang benutzt, unter anderem
 Allgemein:
 Ersatzlebensmittel, häufig ein weniger hochwertiges Produkt
 Ersatz, einen veralteten Fuhrpark durch einen moderneren zu ersetzen

 in der Medizin
 Prothese, künstlicher Ersatz eines Körperteils, darunter auch Zahnersatz

 im Militärwesen: 
 Ersatzwesen, personelle Ergänzung der Streitkräfte
 Wehrersatzdienst, abzuleisten anstelle des Wehrdienstes

 im Rechtswesen:
 Schadensersatz 
 öffentlich-rechtliche Ersatzleistung im Sinne einer Entschädigung
 Wertersatz

 in der Kunst
 Der Ersatz, ein jugoslawischer Kurzfilm aus dem Jahr 1961
 Ersatz (Kurzfilm), ein schweizerisch-französischer Kurzfilm von Elodie Pong aus dem Jahr 2011

 in der Psychologie
 ein Ersatz-Ziel, eine Ersatzhandlung oder eine Ersatzbefriedigung treten an die Stelle eines nicht erreichbaren ursprünglichen Ziels oder Objekts

Siehe auch: